FMJ est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 full metal jacket bullet (en français, balle blindée), un type de munitions ;
 Full Metal Jacket, un film de guerre réalisé par Stanley Kubrick.
 Fraternités monastiques de Jérusalem, deux instituts religieux monastiques catholiques distincts.